Ормуа́-ле-Дав'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 317,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ормуа-ле-Дав'ян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ормуа-ле-Дав'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза